Esport Club, espai informatiu del canal d'esports Esport3 pertanyent a Televisió de Catalunya.
 Esport Club Granollers, club de futbol de la ciutat de Granollers.